

Austria 
 Lauffen – miejscowość

Niemcy 
 Lauffen am Neckar – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Lauffen am Neckar – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Lauffen ob Rottweil – dzielnica gminy Deißlingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rottweil

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bieżuń

Osoby 
 Bruno von Lauffen – niemiecki arcybiskup
 Richard Lauffen – niemiecki aktor

Zobacz też 
 Laufen